Кронстрём () — шведская фамилия. Известные носители:

 Кронстрём, Биргит (1905—1979) — финская актриса и певица.
 Кронстрём, Исаак (1661—1751) — нидерландский военный деятель.